Soroca este un nume propriu, care se poate referi la una din următoarele:

 Soroca, oraș din Republica Moldova, sediul raionului Soroca.
Cetatea Soroca, una din cetățile lui Ștefan cel Mare.

Unități administrative
Ținutul Soroca, (1818–1917), unitate administrativ-teritorială din gubernia Basarabia.
Județul Soroca (1918–1940, 1941–1944), unitate administrativă de ordinul întâi din Regatul României.
Plasa Soroca, (–1938) unitate administrativă subdivizionară de ordinul doi din județul Soroca.
Județul Soroca, (1998–2003), județ al Republicii Moldova.
Raionul Soroca (1940–1941, 1944–1949, 1953–1962, 1964–1998, 2003–), unul din cele 32 de raioane ale Republicii Moldova.

Alte sensuri
Soroca, cartier din Bălți.
Soroca, comună în raionul Glodeni.

Dezambiguizare
Nume proprii
Toponime slave